Het Europese kampioenschappen schaatsen voor mannen allround 1983 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 29 en 30 januari 1983 in De Uithof te Den Haag. Er namen 30 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Zweed Tomas Gustafson, die de Europese titel in 1982 te Oslo had veroverd. Hilbert van der Duim veroverde zijn eerste Europese titel. Het kampioenschap ging de annalen in als het meest barre kampioenschap uit de schaatsgeschiedenis. Hevige rukwinden, regen-, hagel- en sneeuwbuien zorgden voor moeilijke en ongelijke omstandigheden. Zeer omstreden was ook de beslissing van ijsmeester Wiebe Brouwer het ijs met het oog op een naderende sneeuwbui te schrappen 'opdat de natte sneeuw niet aan het ijsoppervlakte zou hechten. Yep Kramer was het voornaamste slachtoffer van deze beslissing en zou later uitroepen dat 'het kampioenschap hem was ontstolen.'

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1983
Langebaanschaatsen in 1983
Schaatsen in Zuid-Holland
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen 1983